Весенёво — название населённых пунктов в России:
 Весенёво — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Весенёво — деревня в Шабалинском районе Кировской области.

См. также 
 Васенево